Primera División 1938 (Chili)
 Primera División 1938 (Argentinië)
 Primera División 1938 (Uruguay)
 Primera División 1938 (Paraguay)